Régamey eller Regamey är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Constantin Regamey (1907–1982), schweizisk musiker 
 Félix Régamey (1844–1907), fransk konstnär
 Frédéric Régamey (1849–1925), fransk konstnär och författare
 Guillaume Régamey (1837–1875), fransk konstnär
 Louis Pierre Guillaume Régamey (1814–1878), fransk konstnär
 Marcel Regamey (1905–1982), schweizisk journalist och essäist 
 Maurice Regamey (född 1924), fransk skådespelare
 Pie Raymond Régamey (1900–1996), fransk konsthistoriker 

Franska efternamn